En octobre 2011, le ministère des Finances de la République de Serbie a publié une liste des 100 entreprises serbes les plus rentables (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin : ) et une liste des 100 entreprises les plus rentables dans le secteur de l'industrie de transformation. Les chiffres communiqués pour le résultat net correspondent à l'année 2010.

Liste des 100 entreprises les plus rentables

Liste des 100 entreprises les plus rentables de l'industrie de transformation

Références

Article connexe 
 Économie de la Serbie

Économie en Serbie

Liste en rapport avec la Serbie